Allmend steht für:
 Allmende, insbesondere schweizerisch (auch Allmeind)

Allmend heißen folgende geographische Objekte:
 Allmend (Föhrental),  Zinken im Ortsteil Föhrental der Gesamtgemeinde Glottertal, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg
 Allmend (Glottertal), Ortsteil der Gemeinde Glottertal, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Allmend (Ottoschwanden),  Zinken im Ortsteil Ottoschwanden der Gemeinde Freiamt (Schwarzwald), Landkreis Emmendingen in Baden-Württemberg
 Allmend (Oberwinden),  Weiler im Ortsteil Oberwinden der Gemeinde Winden im Elztal, Landkreis Emmendingen in Baden-Württemberg
 Allmend (Nordrach),  Zinken in der Gemeinde Nordrach im Ortenaukreis in Baden-Württemberg
 Allmend (Münchenbuchsee), Ortsteil der Gemeinde Münchenbuchsee, Kanton Bern

Bauwerke:
 Bahnhof Allmend, Bahnhof in der Stadt Solothurn
 PostFinance-Arena, Eissporthalle in Bern (früherer Name)
 Stadion Allmend, ehemaliges Stadion des FC Luzern in Luzern

Allmend ist der Familienname folgender Personen:
 Robert Allmend (Pseudonym Kees Vlaks; 1938–2014), niederländischer Komponist und Musiker